Savior или Saviour  может значить:
Спаситель — Человек, который спасает людей.

В музыке 

 Saviours (band) - Группа, играющая в жанре стоунер-метала
 Saviour (альбом), Альбом 2002 года группы Antimatter
 Savior  2008 года
 Savior (песня Skillet), Песня 2003 года из альбома Collide
 Saviour (песня Lights), 2009 года
 Saviour (песня Anggunn), 2005 года
 Песня S A M A E L, С их альбома 1996 года Passage
 Песня Red Hot Chili Peppers с их альбома 1999 года Californication
 Песня VNV Nation с и х альбома 1999 года Empires
 Песня группы 30 Seconds to Mars с их альбома 2005 года A Beautiful Lie
 Песня Elin Ruth Sigvardsson с её альбома 2007 года A Fiction
 Песня Chipmunk с его альбома 2009 года I Am Chipmunk
 Песня Dredg с их альбома 2009 года The Pariah, the Parrot, the Delusion
 Песня Black Veil Brides с их альбома  2011 года Set the World on Fire
 Песня Edin-Ådahl с их альбома 1983 года "Alibi" (Английской версии)
 Песня Klute с его альбома 2005 года No One's Listening Anymore
 Песня Iggy Azalea с её альбома 2018 года Surviving The Summer

Другое
 "Saviors" (House), 21-й эпизод пятого сезона сериала "House" от Fox television series.
 SAVIOUR (робот) Первая спасительная система от Pakistan.

См. также 
Спаситель (неоднозначность)